Lakeville ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten
 Lakeville (Kalifornien)
 Lakeville (Connecticut)
 Lakeville (Indiana)
 Lakeville (Maine)
 Lakeville (Massachusetts)
 Lakeville (Michigan)
 Lakeville (Minnesota)
 Lakeville Township (North Dakota)

in Kanada
 Lakeville (New Brunswick)
 Lakeville (Nova Scotia)